Шавењ може да се односи на:

 Шавењ (Ендр и Лоара), насељено место у Француској, у департману Ендр и Лоара
 Шавењ (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара